Diözese Freetown steht für:
 Diözese Freetown (anglikanisch)
 Diözese Freetown and Bo (katholisch); siehe Erzbistum Freetown